Близький табурет — портативний туалет раннього типу, виконаний у формі шафи або коробки на висоті сидячого місця з отвором у верхній частині. Зовнішня конструкція містила олов’яний або глиняний посуд для прийому екскрементів та сечі користувача, коли вони сиділи на ньому; зазвичай це було закрито (закрито) відкидною кришкою. "Табурет" має два відповідних значення: як тип сидіння та як людський кал . Закриті стільці використовувались із середньовіччя ( Оксфордський словник англійської мови перше посилання називається 1410) до впровадження внутрішнього змивного туалету .

Інші імена 

Близький табурет іноді називали необхідним табуретом або нічним табуретом. Евфемізм вісімнадцятого століття був зручністю; цей термін був додатково евфемізований у дев'ятнадцятому столітті терміном нічний комод, який, за припущенням Джона Глога  можливо, отримав своє значення з "балансу нічної табуретки", описаного в Кабінетному словнику Томаса Шератона (Лондон, 1803). Дизайн Шератона був "зроблений таким, щоб мати вигляд невеликого комода, що стоїть на ніжках; при його використанні частина сидіння притискається рукою до належної висоти, а потім піднімається за допомогою свинцевих гир, підвішених до сидіння, лінії, що проходять через шківи на кожному кінці, усі вони закриті у футлярі. "Це, здається, є зв'язком між" комодою" як елегантною предметом французьких меблів та "комодою" як прозаїчним недійсним туалетом. "Закритий стілець", у свою чергу, сам по собі є евфемізмом для туалетного крісла. Одне значення комода збереглося у ХХ столітті, щоб позначити змивний унітаз; "туалет" сам по собі споконвічно евфемістичний.

Французький термін для цього предмета меблів - це шезлонг ("пробитий стілець"), оскільки він часто приймає форму стільця з сидінням, яке піднімається, щоб показати отвір до горщика; подібні предмети виготовлялися спеціально як рухоме біде .

Розробки 

Розвиток дев’ятнадцятого століття — це громовий горщик.

Культурне значення 
Наречений Табурета був високопоставленим придворним, який допомагав монарху з тісною табуреткою.

Див. також 
 Комод
 Приліжковий столик

Примітки 

Туалет
Стільці
Історія меблів